Il nome comune albero della cera può riferirsi a:

Morella cerifera – albero della famiglia Myricaceae, originario del Nord America

Toxicodendron succedaneum – albero della famiglia Anacardiaceae, originario dell'Asia